Герхард Зидль (; 22 марта 1929, Мюнхен, Бавария, Веймарская республика — 18 апреля 1998, Германия) — немецкий футболист, нападающий. Выступал за сборные Саара и ФРГ.

Биография

Клубная карьера 
Начинал карьеру в мюнхенской «Баварии». Сезон 1948/49 провёл в клубе «Боруссия» (Нойнкирхен), в чемпионате Саара, после чего вернулся в «Баварию». В 1951 году подписал новый контракт с «Боруссией». Также выступал за «Саарбрюккен» и «Карлсруэ», а в 1957 вновь вернулся в «Баварию», где провёл три сезона. В конце карьеры выступал за границей, где сменил ряд зарубежных клубов. Был игроком швейцарского «Базеля», нидерландского АЗ и австрийских «Аустрии» (Зальцбург) и «Дорнбирн 1913».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Саара 15 сентября 1951 года в матче со второй сборной Швейцарии (5:2), в котором отметился забитым голом на 89-й минуте. Принимал участие в отборочном турнире чемпионата мира 1954, где сыграл во всех четырёх матчах и стал автором победного гола в матче с Норвегией (3:2). Был участником последнего матча в истории сборной Саара, 6 июня 1956 года в матче со сборной Нидерландов (2:3) Зидль провёл на поле все 90 минут.

После вхождения Саара в состав Германии, Зидль стал вызываться в сборную ФРГ. В её составе провёл 6 матчей и забил 3 гола.

Личная жизнь 
Его внук  (р. 1979) — немецкий музыкант и писатель.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Саара
Игроки сборной Саара по футболу
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Боруссия» Нойнкирхен
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Дорнбирн 1913»